Łabuciszki – inna nazwa wsi Łakuciszki w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.

Łabuciszki  – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.